Le patronyme Tachenion ou Tachenon est une variante de Tassignon ou Tassenon, diminutif du prénom Istace.

Pierre Tachenion (1959-à,  homme politique belge.